Der Kanton Abbeville-1 ist ein französischer Wahlkreis für die Wahl des Départementrats im Département Somme in der Region Hauts-de-France. Er umfasst 24 Gemeinden im Arrondissement Abbeville, sein Bureau centralisateur befindet sich in Abbeville.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 24 Gemeinden und Gemeindeteilen mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Abbeville01